Marceau är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Félicien Marceau
 François Séverin Marceau
 Marcel Marceau
 Sophie Marceau

Franska efternamn